Premi Cerverí, guardó dels Premis Literaris de Girona atorgat a la millor lletra de cançó.
 Premi Cerverí per votació popular, guardó literari de lletres de cançó en llengua catalana que forma part dels Premis Literaris de Girona i és escollit per votació popular.